Рубцово:

 Рубцово — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Рубцово — посёлок в Вологодском районе Вологодской области.
 Рубцово — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Рубцово — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Рубцово — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Рубцово — исчезнувшая деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Рубцово — деревня в Истринском районе Московской области.
 Рубцово — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Рубцово — деревня в Кадыйском районе Костромской области.

См. также 
 Покровское-Рубцово